Der Lusenbach ist ein rund 6,9 Kilometer langer, linker Nebenfluss des Liebochbaches in der Steiermark. Er entsteht südöstlich des Hauptortes von Hitzendorf, südlich der Rotte Mayersdorf aus dem Zusammenfluss des Gratregerbaches mit dem Prostbach und fließt in einem flachen Rechtsbogen insgesamt nach Süden. Südlich des Hauptortes von Lieboch mündet er etwas westlich der Süd Autobahn (A2) in den Liebochbach, der bald danach nach links abknickt. Auf seinen Lauf nimmt der Lusenbach von links mehrere benannte Bäche auf.

Einzelnachweise 

Hitzendorf (Steiermark)
Haselsdorf-Tobelbad
Lieboch
Weststeirisches Riedelland
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung
Gewässer in den Alpen